Ричард Олстон (род. 4 апреля 1965) — профессор римской истории в Ройал Холлоуэй Лондонского университета. Исследования Олстона находятся в области «римского империализма, римских и византийских городов, вопросов индивидуальности в ранней Римской империи и взаимосвязи между современной и древней политическими идеологиями».

Избранные публикации 
 Rome’s Revolution: Death of the Republic and Birth of the Empire Alston, New York, Oxford: Oxford University Press, 2015.
 Aspects of Roman History 31 BC — AD 117, London, New York: Routledge, 2014.
 Ancient Slavery and Abolition: From Hobbes to Hollywood Alston, R. (ed.), Hall, E. (ed.) & McConnell, J. (ed.) 2011 Oxford University Press.
 Political Culture in the Greek City after the Classical Age, Alston, R. (ed.) & van Nijf, O. (ed.) 2011 Peeters.
 Reflections of Romanity: Discourses of Subjectivity in Imperial Rome, Alston, R. & Spentzou, E. 2011 The Ohio State University Press.
 Reading Ancient Slavery, Alston, R. (ed.), Hall, E. (ed.) & Proffitt, L. (ed.) 2010 Duckworth.
 Feeding the Ancient City, Alston, R. (ed.) & van Nijf, O. (ed.) 2008 Peeters. (The Greek City in the Post-Classical Age)
 The City in Roman and Byzantine Egypt, London, New York: Routledge, 2002.
 Aspects of Roman History: AD 14 — 117, Routledge, 1998.

Примечания 

Историки Великобритании